Ælfgifu ou Elgiva est un nom anglo-saxon porté par plusieurs femmes.

Ælfgifu peut désigner :
 Ælfgifu de Shaftesbury, la première femme d'Edmond  ;
 Ælfgifu, la femme d'Eadwig ;
 Ælfgifu d'York, la première femme d'Æthelred le Malavisé ;
 Ælfgifu de Northampton, la première femme de Knut le Grand.

Anthroponyme anglo-saxon